

Persone
 Alex Raco (1967) – scrittore italiano
 Daniele Raco (1972) – cabarettista, attore, wrestler e drammaturgo italiano
 Letizia Raco (1975) – attrice ed ex modella italiana

Altro
 Sant Feliu del Racó – centro abitato del comune spagnolo di Castellar del Vallès, nella comunità autonoma della Catalogna